Эвфранор — древнегреческий художник из Коринфа, работавший в 360—335 гг. до н. э.
 «Эвфранор» (1851) — первая книга, платонический диалог английского поэта Эдварда Фицджеральда.

Примечания